

Pessoas 
 Biel (cantor), cantor brasileiro
 Emílio Biel, fotógrafo alemão, radicado em Portugal
 Jessica Biel, atriz norte-americana

Outros 
 Bienna (Biel em alemão), uma cidade da Suíça, no Cantão de Berna
 Bienna (distrito) (Biel em alemão), um distrito administrativo do cantão de Berna, Suíça
 Lago de Bienna (Biel em alemão), uma lago da Suíça, no cantão de Berna
 Biel (Aragão), um município espanhol de Aragão
 Biel (Eslováquia), um município eslovaco do distrito de Trebišov